Slovo kuklík má více významů:

v biologii
 kuklík (rod) – rod rostlin Geum 

názvy lidských sídel
 Kuklík (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kuklík (Kamenice) – osada poblíž obce Kamenice v okrese Praha-východ

vrchy
Malý Kuklík – vrch u Kutné Hory
Velký Kuklík – vrch u Kutné Hory

příjmení osob
Viz článek Kuklík (příjmení).

Externí odkazy